Чемпионат Польши 1965 — 22-е первенство, которое проходило с 21 февраля по 13 марта в Люблинe.

Таблица

Ссылки 
 XXII Szachowe Mistrzostwa Polski Lublin 1965
 22. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1965 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам